Briefe aus dem Gefängnis steht für:

 ein Buch von Michail Borissowitsch Chodorkowski
 ein Buch von Václav Havel
 ein Buch von Rosa Luxemburg
 ein Buch von Ernst Toller